Fotbollsspelare som deltagit aktivt i Damallsvenskan säsongen 2010.

Spelare 2009 sorterade efter lag

AIK

Djurgårdens IF DFF

Hammarby IF DFF

Jitex BK

KIF Örebro DFF

Kopparbergs/Göteborg

Kristianstads DFF

LdB FC Malmö

Linköpings FC

Sunnanå SK

Tyresö FF

Umeå IK

Se även 
 Damallsvenskan 2010
 Spelare i Damallsvenskan 2009

Referenser

Noter 

Svenska fotbollsspelare
Spelartrupper i Damallsvenskan